Kulej ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Kulej (1940–2012), polnischer Boxer und Politiker
 Lucjan Kulej (1896–1971), polnischer Eishockeyspieler

Kūlej bezeichnet:

 Kūlej, Dorf in der iranischen Provinz Alborz